Hald ist der Name von:

Orten in Dänemark
 Hald (Nørre Nissum Sogn) – Nørre Nissum Sogn
 Hald (Torup Sogn) –  Torup Sogn
 Hald (Voer Sogn) –  Voer Sogn
 Hald (Ørslevkloster Sogn) –  Ørslevkloster Sogn
 Hald (Randers Kommune) –  Hald Sogn, Randers Kommune
 Hald Hovedgård – Dollerup Sogn
 Hald Ege – Viborg Kommune

Hald ist der Familienname folgender Personen
 Anne Hald (* 1990), dänische Badmintonspielerin
 Edward Hald (1883–1980), schwedischer Maler, Grafiker und Glaskünstler
 Finn Hald (1929–2010), norwegischer Künstler
 Frithjof Smith-Hald (1846–1903), norwegischer Landschaftsmaler
 Ingeborg Kringeland Hald (* 1962), norwegische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Halt